"I Love U Corote" es una canción promocional de la cantante brasileña Gaby Amarantos junto con la marca de bebidas corote, compuesta por Pablo Bispo, Bruno Caliman y Veloso Dias. Fue lanzada el 11 de enero de 2019 junto con su videoclipe.

Videoclip

Referencias 

Forró
Canciones de 2019
Sencillos de 2019
Canciones en portugués